Allen Ludden
Ludden (Dacota do Norte)

Desambiguação